Légitimus ist der Familienname folgender Personen:

 Darling Légitimus (1907–1999), französische Schauspielerin
 Gésip Légitimus (1930–2000), französischer Fernsehproduzent
 Pascal Légitimus (* 1959), französischer Schauspieler, Filmregisseur und Komiker
 Théo Légitimus (* 1929), französischer Schauspieler und Musiker